Ша́пошников () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Шапошников Борис Михайлович — радянський військовий діяч і військовий теоретик
 Шапошников Володимир Георгійович — академік
 Шапошников Володимир Григорович (1905—1942) — радянський астроном
 Шапошников Володимир Михайлович — Герой Радянського Союзу
 Шапошников Євген Іванович — радянський та російський військовий і політичний діяч, маршал авіації, останній міністр оборони СРСР у 1991.
 Шапошников Олександр Іванович — Герой Радянського Союзу
 Шапошников Матвій Кузьмович — Герой Радянського Союзу, генерал, який в 1962 році відмовився виконати наказ на розстріл робітників в Новочеркаську.
 Шапошников Микола Степанович — повний кавалер ордена Слави.
 Шапошников Михайло Олександрович (1909—1989) — український радянський художник і педагог.
 Шапошников Яків Федорович — Герой Радянського Союзу
 Шапошников Сергій Йосипович — радянський футболіст і тренер, Заслужений тренер УРСР і СРСР.

Див. також 
 Шапошник
 Шапошніков

Російські прізвища